Австрия () — феодальное образование, существовавшее с перерывами с IX века. Первоначально была создана Баварская восточная марка, главной задачей которой стала немецкая колонизация, христианизация и охрана границ от славянских набегов. Первоначально маркграфы, происходившие из династии Бабенбергов, были вассалами герцогов Баварии. Позже за маркой закрепилось название Австрия (от ), впервые данное название упоминается в 996 году. В 1141 году маркграф Генрих II Язомирготт стал герцогом Баварии, а после того как в 1156 году император Фридрих I Барбаросса передал Баварию Генриху Льву, он выделил Австрию из состава Баварии, возвысив её до герцогства.

После прекращения династии Бабенбергов Австрию присоединил к своим владениям король Чехии Пржемысл Отакар II, однако в 1278 году Австрия была завоёвана королём Германии Рудольфом I Габсбургом, став одним из наследственных владений Габсбургов, позже образовавших так называемую Габсбургскую монархию.

В 1804 году император Священной Римской империи Франц II принял титул императора Австрии. В 1868 году Австрийская империя была преобразована в Австро-Венгрию, просуществовавшую до 1918 года.

В 1918 году в Австрии была провозглашена Первая Австрийская Республика, просуществовавшая до захвата её нацистской Германией в 1938 году. После окончания Второй мировой войны независимость Австрии была восстановлена, однако до 1955 года её территория была разделена на четыре зоны оккупации: американскую, британскую, советскую и французскую. Только после подписания союзниками 15 мая 1955 года декларации о независимости Австрии её суверенитет был полностью восстановлен.

Маркграфы Австрийские

Герцоги Австрийские 

В 1379 году территории, принадлежащие династии Габсбургов, были разделены между двумя братьями Альбрехтом III и Леопольдом III. Первый получил герцогство Австрия и стал родоначальником Альбертинской линии Габсбургов. Второй стал правителем Внутренней Австрии, Тироля и Передней Австрии и основателем Леопольдинской линии. Неофициально княжество Альбрехта III называлось Нижняя Австрия (не путать с современной федеральной землёй Нижняя Австрия), а государство Леопольда III — Верхняя Австрия.

В 1406 году Леопольдинская линия разделила свои территории. Эрнст получил Штирию (Внутреннюю Австрию), а Фридрих IV — Тироль и Переднюю Австрию.

Эрцгерцоги Австрии

Австрийские императоры 
Австрийская империя была создана в 1804 году, когда Франц II принял титул императора Австрии после провозглашения Наполеона императором Франции; таким образом, в течение двух лет, до упразднения Священной Римской империи в 1806 году, австрийский монарх являлся «дважды» императором.

Рейхсканцлер

Президенты (1919-1938)

Рейхсканцлер

В составе Германии (1938-1945)

Фюрер (в составе Третьего Рейха)

Имперский штатгальтер (Reichsstatthalter, в составе Германии)

1940—1945 назначались отдельные рейхсштатгальтеры земель, входивших до Аншлюса в состав Австрии

Президенты (1945 - настоящее время)

См. также 
 Список правителей Каринтии
 Список правителей Тироля
 Список правителей Штирии
 История Австрии

Примечания

Литература

Ссылки 
 

Правители
Правители Австрии
Австрия